Kabinett Kubilius ist die Bezeichnung für:

 Kabinett Kubilius I
 Kabinett Kubilius II